Дон Ба́ртлетт (; ) — канадский кёрлингист, играющий на позиции ведущего, серебряный призёр .

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру начинал в составе команды Пэта Райана, где чаще всего оставался запасным. В 1990 году присоединился к известному кёрлингисту Кевину Мартину и начал выступать на позиции ведущего. В первый же год совместных выступлений было завоевано серебро чемпионата мира. В 1992 году состоялся дебют кёрлинга на зимних Олимпийских играх в качестве демонстрационного вида спорта, на которых сборная Канады вместе с Бартлеттом заняла 4 место. Такой же результат команда добилась и в 1997 году на чемпионате мира. Самым большим успехом в спортивной карьере Бартлетта стало серебро зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. После того, как команда Кевина Мартина не сумела преодолеть отбор на зимние Олимпийские игры 2006 года было принято решение о её расформировании. В общей сложности Дон Бартлетт отыграл в одной команде вместе с Кевином Мартином 15 лет.

Личная жизнь 
В свободное от занятий кёрлингом время работает почтовым служащим на канадской почте.

Интересные факты 
С 1999 ежегодно в Гандере, Ньюфаундленд и Лабрадор проводится турнир по кёрлингу Don Bartlett Classic.

Примечания

Ссылки 
 Don Bartlett - Curling Canada Stats Archive
 Видео: 

Персоналии по алфавиту
Кёрлингисты по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Кёрлингисты Канады
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу